Мануэ́ль Аморо́с (; род. 1 февраля 1962, Ним) — французский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника. За сборную Франции провёл 82 матча, что некоторое время было национальным рекордом.

Клубная карьера 
Провёл большую часть карьеры в составе «Монако». В 1989 году перешёл в «Марсель», в котором в 1991 году стал финалистом Кубка Чемпионов — именно его промах в серии пенальти привёл к проигрышу «Црвене Звезде». В 1993 году, после того как «Марсель» был переведён за участие в договорных матчах во второй дивизион, Аморос ушёл в «Лион», а через два сезона вернулся в «Марсель», где и завершил карьеру футболиста.

Карьера в сборной 
Сыграл первый матч за национальную команду 23 февраля 1982 года в товарищеском матче с Италией. Участник финальных турниров чемпионата мира-1982 и 1986, чемпионата Европы-1984 и 1992.

В полуфинальном матче ЧМ-1982 с Германией Аморос на 119-й минуте при счете 3:3 дальним ударом с 30 метров мог принести сборной Франции победу, однако мяч попал в перекладину.

На чемпионате Европы-1984 был удалён в первом же матче за драку с игроком сборной Дании и был дисквалифицирован на три игры. В следующий раз он появился на поле только в финальном матче, который Франция выиграла у Испании на Парк де Пренс (2:0).

Уверенную игру 24-летний Аморос демонстрировал на чемпионате мира-1986, но на этом турнире он оказался в тени таких звёзд, как Диего Марадона, Мишель Платини, Харальд Шумахер, Эмилио Бутрагеньо, Гари Линекер, Энцо Шифо. Высшая награда, которой удостоился Аморос на ЧМ-1986, вместе с бронзовой медалью — это звание лучшего правого защитника турнира.

В 1988—1992 годах Аморос был капитаном сборной Франции. Закончил выступления в национальной команде после чемпионата Европы-1992.

Достижения 
Командные

 Монако
 Чемпион Франции: 1982, 1988
 Обладатель Кубка Франции: 1985

 Марсель
 Чемпион Франции: 1990, 1991, 1992
 Финалист Кубка Франции: 1991
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1991
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1993

 Сборная Франции
 Чемпион Европы: 1984
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1986

Личные
 Футболист года во Франции: 1986

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Чемпионы Европы по футболу
Футбольные тренеры Франции
Тренеры сборной Коморских Островов по футболу
Тренеры сборной Бенина по футболу